Bosnië-Herzegovina
 Vučipolje (Bugojno), een plaats in de gemeente Bugojno, Bosnië-Herzegovina
 Vučipolje (Posušje), een plaats in de gemeente Posušje, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Vučipolje (Gračac), een plaats in de Kroatische gemeente Gračac
 Vučipolje (Hrvace), een plaats in de Kroatische gemeente Hrvace